Wanli kan avse:

Personer
 Wanli-kejsaren, (regeringstid 1572–1620), kinesisk kejsare av Mingdynastin
 Wan Li (1916–2015), kinesisk kommunistisk politiker

Geografi

Kina
 Wanli, Hanyuan –  socken i Sichuan-provinsen
 Wanli, Nanchang – stadsdistrikt i Nanchang, Jianxi-provinsen

 Wanli (köping i Kina, Inre Mongoliet)
 Wanli (sockenhuvudort i Kina, Anhui Sheng, lat 31,40, long 118,39) – stadsdelsdistrikt i Anhui-provinsen
 Wanli (sockenhuvudort i Kina, Jiangxi Sheng, lat 28,45, long 117,37) – socken i Jiangxi-provinsen

Taiwan
 Wanli, New Taipei – ett distrikt